Текин — фамилия:

 Текин, Керим (1975—1998) — турецкий поп-музыкант и певец.
 Текин, Латифе (род. 1957) — турецкая писательница.
 Текин, Харун (род. 1977) — певец, музыкант (гитара, фортепиано), поэт.
 Текин, Харун (род. 1989) — турецкий футболист, вратарь клуба «Бурсаспор».